Jméno a příjmení Andrew Harris nosí více osob:

 Andrew L. Harris (1835–1915) – americký generál občanské války a guvernér Ohia,
 Andy Harris (politik), plným jménem Andrew Harris (* 1957) – americký lékař a politik, republikánský kongresman, 
 Andrew Harris (hudebník), pseudonym Akhenaten – americký blackmetalový hudebník, 
 Andrew Harris (kanadský fotbalista) (* 1987) – kanadský hráč kanadského fotbalu,
 Andrew Harris (tenista) (* 1994) – australský tenista.